Victory může být:

 Victory (album) – album skupiny The Jacksons
 Victory (album Khaled) – album skupiny Khaled

lodní stavitelství
třída Victory
HMS Victory